Balkot – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Arghakhanchi
 Balkot – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Bagmati w dystrykcie Bhaktapur